Європейська народна партія — найбільша загальноєвропейська партія Європи
 «Народна партія» — сучасна політична партія України
 Народна партія Каталонії — каталонська політична партія, заснована у 1989 році
 Народна партія Португалії — португальська політична партія, заснована у 1974 році
 Народна партія України — українська політична партія у 1991—1993 роках
 Українська Католицька Народна Партія — політична партія Західної України 1930-х років
 Українська народна партія (1902) — перша українська націоналістична партія, заснована Миколою Міхновським
 Українська народна партія (1999) — сучасна політична партія України
 Українська Народна Робітнича Партія — націоналістична група на Закарпатті в сер. 1930-х років
 Християнсько-демократичний союз — Чехословацька народна партія
 Християнсько-народна партія — політична група на Закарпатті в 1922—1938 роках